Paul Mersmann ist der Name folgender Personen:

* Paul Mersmann der Ältere (1903–1975), deutscher Bildhauer
 Paul Mersmann der Jüngere (1929–2017), deutscher Bildhauer